John Rigby ist der Name folgender Personen:

* John Franklin Hale (1933–2014), britischer Mathematiker
 John Rigby (Märtyrer) (~1570–1600), englischer Märtyrer der Katholischen Kirche
 John Rigby (Politiker) (1834–1903), britischer Politiker
 John Rigby (Schwimmer) (1942–2022), australischer Schwimmer
 John Rigby (Skirennläufer) (* 1942), britischer Skirennläufer